Osoby o nazwisku Sobieski:
 Jan III Sobieski – król Polski
 Jakub Sobieski – polski magnat, ojciec Jana III
 Jakub Ludwik Sobieski – polski królewicz
 Marek Sobieski – starosta krasnostawski
 Marek Sobieski – wojewoda lubelski
 Marian Sobieski – polski etnomuzykolog
 Stanisław Sobieski – polski nauczyciel
 Stanisław Sobieski – polski szlachcic
 Wacław Sobieski – polski historyk
 Leelee Sobieski – aktorka amerykańska
 Carol Sobieski – amerykański scenarzysta
 Jean Sobieski – francuski malarz i aktor

Rodzina:
 Sobiescy herbu Janina

Geografia:

 Sobieski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec
 Sobieski – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki
 Sobieski – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Sobieski – jednostka osadnicza w hrabstwie Oconto, w stanie Wisconsin, w USA
 Sobieski – niewielki ciek wodny w Luboniu

Szkoły:
 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu
 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Inne:
 Sobieski (wódka)
 Sobieski Sp. z o.o.
 Sobieski Żagań – męski klub siatkarski
 MS Sobieski – polski statek pasażerski
 Tarcza Sobieskiego
 Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie
 Jan III Sobieski – marka papierosów